Neste artigo, encontra-se o '''retrospecto do Santos Futebol Clube em partidas de futebol contra clubes brasileiros.

 Em construção

Por adversário
 Atualizado em 22 de Março de 2021.

Santos Futebol Clube
Listas do Santos Futebol Clube